Goethals ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Goethals (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Christian Goethals (1928–2003), belgischer Autorennfahrer
 Félix Goethals (1891–1962), französischer Radrennfahrer
 Félix Victor Goethals (1798–1872), belgischer Gelehrter
 George Washington Goethals (1858–1928), US-amerikanischer Offizier und Ingenieur
 Paul Goethals (1832–1904), belgischer Jesuit
 Raymond Goethals (1921–2004), belgischer Fußballtrainer

Siehe auch:
 Goethals Bridge
 Heinrich von Gent (vor 1240–1293), seit 1613 falsch auch Henricus Goethals genannt, Theologe und Philosoph der Hochscholastik